Die Firma steht für:

 Die Firma (Band), deutsche Hip-Hop-Formation
 Die Firma (Rockband), deutsche Rockband
 "Die Firma", Spitzname für das italienische Autorenduo Fruttero & Lucentini
 Die Firma, Roman von John Grisham aus dem Jahr 1991
 Die Firma, US-amerikanischer Spielfilm von Sydney Pollack aus dem Jahr 1993
 Die Firma, Nachfolgeserie zu Grishams Roman, im Original
 Die Firma, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007

umgangssprachlich:
 das Ministerium für Staatssicherheit der DDR
 die Central Intelligence Agency
 die britische Königsfamilie ()  

Siehe auch:
 Die Firma Hesselbach, deutsche Familienserie
 The Firm